

Patronyme 

 Abraham Lincoln (1809-1865), le  président des États-Unis ;
 Abraham Lincoln (1744-1786), capitaine de milice pendant la Révolution américaine et pionnier du Kentucky, grand-père d'Abraham Lincoln.

Cinéma 

 , film américain réalisé par Phil Rosen, sorti en 1924 ;
 Abraham Lincoln (D. W. Griffith's 'Abraham Lincoln), film biographique américain de D. W. Griffith, sorti en 1930 ;
 Abraham Lincoln (Abe Lincoln in Illinois), film américain de John Cromwell, sorti en 1940 ;
 Abraham Lincoln, chasseur de vampires (Abraham Lincoln, Vampire Hunter), roman de Seth Grahame-Smith sorti en 2010 ;
 Abraham Lincoln, chasseur de vampires (Abraham Lincoln, Vampire Hunter), film américain de Timur Bekmambetov adapté du roman éponyme, sorti en 2012.

 Voir aussi 
 , deux navires de l'US Navy
 Abraham Lincoln Presidential Library and Museum, bibliothèque-musée de Springfield
 Brigade Abraham Lincoln, bataillon de volontaires des États-Unis ayant servi dans la guerre civile espagnole
 Abraham Lincoln'', statue du Président américain située au Lincoln Memorial, dans le National Mall, à Washington D.C.